Гобиконодо́ны () — род вымерших хищных млекопитающих из семейства Gobiconodontidae отряда Gobiconodonta (либо Eutriconodonta). Остатки нескольких видов были обнаружены в нижнемеловых отложениях (возрастом ) в Азии (Монголия, КНР и российская Сибирь), Европы (Великобритания и Испания) и Северной Америки (США).

Описание 
Масса тела представителей рода составляла около 5—6 килограммов, длина тела — около 45—50 см. По внешнему виду напоминали крупного массивного опоссума.

Классификация 
По данным сайта Paleobiology Database, март 2020 года в род включают 10 вымерших видов:
 
 
 
  [syn. ]
 
 
 
 
 
  — жил на территории современного Китая около 123 млн лет назад. Был описан в 2003 году на основе частичного черепа.

См. также 
 Список родов мезозойских млекопитающих

Примечания 

Eutriconodonta
Млекопитающие мелового периода
Фоссилии из меловых отложений Великобритании
Фоссилии из меловых отложений Испании
Фоссилии из меловых отложений Китая
Фоссилии из меловых отложений Монголии
Фоссилии из меловых отложений России
Фоссилии из меловых отложений США